

Nom de famille 

 Aaron North (né en 1979), guitariste du groupe Nine Inch Nails.
 Alex North (1910-1991), compositeur américain de musiques de films.
 Alfred John North (1855-1917), ornithologue australien.
 Anna of the North (née en 1989), autrice-compositrice-interprète norvégienne.
 Charles North (né en 1941), poète, essayiste, anthologiste, éditeur et universitaire américain.
 Cyrus North (né en 1990), est un vidéaste web français.
 David North (né en 1950), homme politique américain.
 Douglass North (1920-2015), économiste américain, lauréat du « prix Nobel » d'économie en 1993.
 
 Edmund H. North (1911-1990), scénariste américain.
 Frederick North (1732-1792), Premier ministre britannique.
 Frederick John North (1889-1968), géologue britannique.
 George North (né en 1992), joueur gallois de rugby à XV.
 Heather North (1945-2017), actrice américaine.
 Jade North (né en 1982), footballeur australien.
 Jay North (né en 1951), acteur américain.
 John Dudley North,  baron North (1917-1941), noble et marin britannique.
  (1893-1968), homme d'affaires britannique.
 Lowell North (1929-2019), marin américain et médaillé d'or olympique.
 Marianne North (1830-1890), naturaliste et illustratrice botanique anglaise.
 Nathaniel North, pirate de la fin du  et du début du .
 Nolan North (né en 1970), acteur américain.
 Oliver North (né en 1943), ancien officier américain.
 Peter North (né en 1957), acteur, réalisateur et producteur canadien de films pornographiques.
 Sheree North (1932-2005), actrice, danseuse et chanteuse américaine.
 Thomas North (1535-v.1604), traducteur, officier militaire, avocat et juge de paix anglais.
 Wilfrid North (1863-1935), acteur et réalisateur anglais.
 Xavier North (né en 1952), haut fonctionnaire français.

Toponymes

États-Unis 
 North City (Illinois), une ville de l'Illinois
 The Short North, un quartier de Columbus, en Ohio.

Seychelles 
 North, une île dans les îles Intérieures.

Nouvelle-Zélande 
 La rivière North, un petit cours d’eau et un petit village sur le trajet de celui-ci, dans la région du Northland, dans l’Île du Nord.

Autres

Cinéma 
 , film norvégien de Rune Denstad Langlo sorti en 2009.

Littérature 

 , recueil de poésie de Seamus Heaney publié en 1975 ;
 North, roman de Louis-Ferdinand Céline publié en 1960 ;

Musique 
 North (2003), album d'Elvis Costello ;
 North (2003), album de Something Corporate ;
 North (2013), album de Mary Dillon.

Sport 
 North (sport électronique)

Voir aussi 
 
 
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de titre